Michael Allen peut désigner :
 Michael S. Allen (1923-2001), un navigateur aérien britannique ;
 Michael K. Allen (1955-), un avocat et un homme politique américain de l'Ohio ;
 Michael H. Allen, un espion condamné pour avoir vendu les secrets de l'armée américaine aux Philippines ;
 Michael Allen (1960-), un homme politique et un député canadien ;
 Michael Allen, un chanteur ;
 Michael Allen, un architecte qui dessina les plans du centre Rogers.